Рудаки:

Имя 
 Рудаки (ок. 860—941) — таджикский и персидский поэт.

Топоним

Белоруссия 
 Рудаки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Рудаки — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Рудаки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Рудаки — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Рудаки — район республиканского подчинения в Таджикистане.
 Рудаки — деревня, Островский район Псковской области России, Бережанская волость.
 Рудаки — деревня, Островский район Псковской области России, Островская волость.
 Рудаки — деревня, Краснинский район Смоленской области России.

См. также 
 Рудак
 Рудаков